Игорь Братчиков:
 Братчиков, Игорь Анатольевич (род. 1961) — советский и украинский футболист.
 Братчиков, Игорь Борисович (род. 1956) — российский дипломат.